El Príncipe Heredero Enrique XLV de Reuss (línea menor) (; 13 de mayo de 1895 - presumiblemente 1945) fue el jefe de la Casa de Reuss desde 1928 hasta 1945, así como el último miembro varón de la rama Reuss-Schleiz de la línea menor.

Primeros años 
Enrique XLV nació en Ebersdorf, Reuss (línea menor), el único hijo superviviente del Príncipe Enrique XXVII de Reuss línea menor (1858-1928), (hijo de Enrique XIV de Reuss línea menor) y de su esposa, la Princesa Elisa de Hohenlohe-Langenburg (1864-1929), (hija del Príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg y la Princesa Feodora de Leiningen). 

Asistió a la escuela secundaria en Dresde y sirvió como teniente en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra estudió en Leipzig, Marburg, Múnich y Kiel, literatura, música y filosofía.

Era un gran amante y aficionado al teatro y fue director, escritor y consultor. En 1923, Enrique XLV se convirtió en jefe del departamento dramático del Teatro de Reuss en Gera.

Príncipe de Reuss 
A la muerte de su padre el 21 de noviembre de 1928 se convirtió en jefe de la Casa de Reuss después de la fusión de las líneas menor y mayor, cuando se extinguió esta última en línea masculina en 1927.

En 1935 adoptó a uno de sus parientes, el Príncipe Enrique I (1910-1982), un miembro de la rama Köstritz de la familia principesca de Reuss. La adopción tuvo lugar por razones de herencia, no por los derechos sucesorios de la jefatura de la Casa de Reuss. En 1939 Enrique I se casó con la duquesa Woizlawa Feodora de Mecklemburgo, una sobrina de Enrique XLV.

Durante la década de 1930 Enrique XLV se hizo simpatizante nazi y miembro del Partido Nazi. En agosto de 1945 fue arrestado en Ebersdorf por el ejército soviético y desapareció; probablemente fue internado y muerto en el campo especial N.º 2 del NKVD en Buchenwald; su nombre no se ha encontrado en ninguno de los libros de las listas de muertos en los campos especiales. El 5 de enero de 1962 fue declarado fallecido por un tribunal en Büdingen. Su entera fortuna fue incautada y confiscada en 1948 por la Administración Militar Soviética, incluyendo el Castillo de Ebersdorf, el Castillo de Thallwitz y el Castillo de Osterstein en Gera.

Enrique XLV permaneció sin matrimonio y sin hijos, y la sucesión de la Casa de Reuss pasó al Príncipe Enrique IV de la rama cadete de Reuss-Köstritz.

Títulos y estilos 
13 de mayo de 1895 - 29 de marzo de 1913: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique XLV de Reuss-Schleiz
29 de marzo de 1913 - 1945: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Reuss Línea Menor

Ancestros

Referencias 

Genealogics - Leo van de Pas - Hereditary Prince Heinrich XLV Reuss
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 224

Enlaces externos 

Príncipes de Reuss
Miembros del Partido Nazi
Pretendientes al trono
Nobles de Alemania del siglo XX